Джо Моррис:  (1922—2003) — американский челюстно-лицевой хирург.
  — британский игрок в боулз.